

Geografia
 Aci Trezza – frazione del comune siciliano di Aci Castello, nella città metropolitana di Catania

Persone
 Alfonso Trezza (1999) – calciatore uruguaiano
 Gaetano Trezza (1828-1892) – scrittore e filologo italiano
 Lucas Rodríguez Trezza (1997) – calciatore uruguaiano
 Luigi Trezza (1752-1823) – ingegnere e architetto italiano

Altro
 Trezza – affioramento roccioso presente nei fondali marini del golfo di Trieste